Світлана Кузнецова і Амелі Моресмо були чинними чемпіонками, але Моресмо завершила професійні виступи 3 грудня 2009 року.
Кузнецова грала в парі з Алісією Молік, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Хісела Дулко і Флавія Пеннетта. 
Несіяні Дулко і Пеннетта виграли титул, перемігши у фіналі пару Надія Петрова і Саманта Стосур з рахунком 6–3, 4–6, [10–7].

Сіяні пари 

  Кара Блек /  Лізель Губер (1 коло)
  Нурія Льягостера Вівес /  Марія Хосе Мартінес Санчес (2 коло)
  Надія Петрова /  Саманта Стосур (фінал)
  Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (півфінал)
  Аліса Клейбанова /  Франческа Ск'явоне (чвертьфінал)
  Бетані Маттек-Сендс /  Янь Цзи (1 коло)
  Чжуан Цзяжун /  Сє Шувей (1 коло)
  Катерина Макарова /  Пен Шуай (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Doubles Draw

Тур WTA 2010
Sony Ericsson Open 2010